

Astronomia
 17857 Hsieh – asteroide della fascia principale

Persone
 Frank Hsieh – politico taiwanese
 Hsieh Cheng-peng – tennista taiwanese
 Hsieh Kaylin Sin Yan – schermitrice hongkonghese
 Hsieh Su-wei – tennista taiwanese
 Hsieh Yu-chieh – tennista taiwanese
 Hsieh Yi-min – goista taiwanese
 Silvia Hsieh – conduttrice televisiva taiwanese naturalizzata italiana
 Tehching Hsieh – artista performativo statunitense